Барат:
 Барат, Ботонд (род. 1992) — венгерский футболист.
 Барат, Карл (англ. Carl Ashley Raphael Barât, род. 1978) — английский музыкант, актёр и автор песен.
 Барат, Люси — британская актриса.
 Барат, Янош (род. 1925) — венгерский футболист.
 Барат-Дая — группа островов в северо-восточной части Малых Зондских островов.

См. также 
 Барата, Чиприано (1762—1838) — бразильский политик, революционер, аболиционист, врач-хирург, философ, журналист, издатель.